Томілін Віктор Костянтинович — радянський композитор, автор музики до кінофільмів.
 Томілін Віталій Володимирович — російський хокеїст, центральний нападник.
 Томілін Володимир Юрійович (1990-2015) — старший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни, загинув під час боїв за Мар'їнку.
 Томілін Леонід Пилипович — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Томілін Павло Миколайович — сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Томилін Сергій Аркадійович — лікар-гігієніст, санітарний статистик, демограф та історик медицини.